1494 километр — остановочный пункт Башкирского региона Куйбышевской железной дороги в д. Григорьевке Альшеевского района Республики Башкортостан.

Движение 
Пассажирские и грузовые операции не осуществляются. На остановочном пункте в день следует 4 рейса: Раевка — Абдулино, Абдулино — Уфа, Абдулино — Улу-Теляк, Уфа — Абдулино.

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Альшеевского района
Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги